Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier I, se dispute du 5 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Steffi Graf, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Anna Kournikova.

Faits marquants 

L'épreuve de simple voit s'imposer la jeune Serena Williams, laquelle remporte à cette occasion le deuxième titre de sa riche carrière sur le circuit WTA. En finale, elle dispose en trois sets de Steffi Graf, de retour à son meilleur niveau après une saison 1998 difficile.

La numéro un mondiale, Martina Hingis, est éliminée en quarts par Chanda Rubin, tandis que ses dauphines Lindsay Davenport et Monica Seles chutent aux  et , respectivement sorties par Serena Williams et Henrieta Nagyová.

Martina Hingis et Anna Kournikova remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 1999)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 1999
Sport en Californie en 1999
Sport en mars 1999